God of War (computerspelserie), een computerspelserie voor de PlayStation
 God of War (computerspel uit 2005), het eerste spel uit de God of War-serie
 God of War (computerspel uit 2018), het achtste spel uit de serie